Мінеральна — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Новомосковськ-Дніпровський — Павлоград I
 Мінеральна вата — волокнистий матеріал, одержуваний з розплавів гірських порід, доменних шлаків або їхніх сумішей
 Мінеральні води — підземні (іноді поверхневі) води з підвищеним вмістом деяких хімічних елементів та сполук, а також газів із специфічними фізико-хімічними властивостями (температура, радіоактивність тощо), що справляють цілющий вплив на організм людини
 Мінеральна вода «Сойминська» — лікувальна мінеральна вода, яку видобувають у селі Соймах Міжгірського району Закарпатської області 
 Мінеральна вода «Новосанжарська» — лікувальна мінеральна вода, що видобувається зі свердловини № 2, яка розміщена на території Медичного центру «Нові Санжари» (Полтавський район, Полтавська область)
 Мінеральні масла — суміш рідких вуглеводнів, яку видобувають із мінеральних речовин, являють собою продукт перегонки нафти, вугілля і смолистих сланців
 Мінеральна сировина — корисні копалини, залучені в сферу матеріального виробництва
 Мінеральна сировина будівельних матеріалів — різноманітні гірські породи, що їх видобувають для виробництва будівельних матеріалів або виробів
 Мінеральні солі — осадові мінерали, які кристалізуються при випаровуванні та охолодженні природних водних розчинів, що є сильними електролітами. Процес утворення мінеральних солей протікає внаслідок перенасичення розчинів
 Мінеральна формація — мінеральний комплекс, складові частини якого парагенетично зв’язані між собою